Reeh ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Reeh (* 1964), deutscher Judoka
 Christine Reeh (* 1974), deutsche Filmregisseurin und -produzentin
 Friedrich Reeh (1890–1965), deutscher Pädagoge, Autor und Bürgermeister
 Heinz Reeh (* 1941), deutscher Sänger (Bass)
 Herbert Reeh (* 1948), hessischer Landtagsabgeordneter
 Martin Reeh (* 1967), deutscher Journalist
 Mirko Reeh (* 1976), deutscher Koch und Fernsehkoch
 Oliver Reeh (* 1964), deutscher Schachspieler und Journalist
 Thomas Reeh (1875–1949), österreichischer Landwirt und Politiker (CS)
 Udo Reeh (* 1957), deutscher Langstreckenläufer
 Ute Reeh (* 1958), deutsche bildende Künstlerin

Weiterhin: 
 Reeh-Schlieder-Theorem, ein Lehrsatz aus der Quantenfeldtheorie

Siehe auch: 
 Ree
 Reh (Begriffsklärung)
 Rhee